Möve, een historisch Duits merk van fietsen en motorfietsen
 Move Records, een Australisch platenlabel
 Move (film), een Amerikaanse film uit 1970 met onder anderen Elliott Gould
 Move (Japanse band), een Japanse band, actief sinds 1997
 Daihatsu Move, een autotype van de Japanse autofabrikant Daihatsu
 The Move, een Britse rockband
 PlayStation Move, een controller met een bewegingssensor voor PlayStation 3
 Musea Oost-Vlaanderen in Evolutie, een museum in het Belgische Gent

Muziekalbums
 Move (album van Jess & James), een muziekalbum uit 1968 van de Belgische artiesten Jess & James
 Move (Freak Kitchen), een muziekalbum uit 2002 van de Zweedse metalband Freak Kitchen
 Move (Earl Klugh), een muziekalbum uit 1994 van de Amerikaanse jazzgitarist Earl Klugh
 Move (Third Day), een muziekalbum uit 2010 van de Amerikaanse christelijke rockband Third Day
 Move (Yoshida Brothers), een muziekalbum uit 2000 van het Japanse duo Yoshida Brothers
 The Move (album), een album uit 1968 van de Britse band The Move

Muzieknummers
 Move (CSS), een single uit 2008 van de Braziliaanse rockband CSS
 Move (nummer van Jess & James), een single uit 1968 van de Belgische artiesten Jess & James
 Move (MercyMe), een single uit 2011 van de Amerikaanse christelijke rockband MercyMe
 Move (Moby), een single uit 1993 van de Amerikaanse popmuzikant Moby
 Move (Q-Tip), een single uit 2008 van de Amerikaanse hiphopartiest Q-Tip
 Move (Thousand Foot Krutch), een single uit 2005 van de Canadese christelijke rockband Thousand Foot Krutch
 Move (Dance or Die), een single uit 1988 van de Duitse electroband Dance or Die
 Move (If You Wanna), een single uit 2008 van de Amerikaanse rapper Mims
 Move (Ronan Parke), een single uit 2013 van Britse zanger Ronan Parke